Gotika ima više različitih značenja:

 Gotika, stilsko razdoblje 
 Gotika, film iz 2003. 
 Gotica, latinsko pismo kasnog srednjeg vijeka
 Gotički roman, književna vrsta koja se razvila u Engleskoj krajem 18. i početkom 19. stoljeća.
 Gothic, albuma sastava Paradise Lost izdan 1991.
 Gothic 2, računalna igra
 Gothic 3, nastavak igre Gothic 2

az:Qotika
eu:Gotiko
zh:哥特